Апріорі
 Видавництво «Апріорі»